Müllenberg steht für:

 Müllenberg (Kürten), einen Ortsteil der Gemeinde Kürten

Müllenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Müllenberg (* 1987), niederländischer Boxer